Вијеска има више значења:

 Општина Вијеска (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Вијеска (Вијеска, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику